Qızılca – centro abitato del distretto di Culfa, in Azerbaigian
 Qızılca – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Qızılca – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian